Communauté de communes Grand-Figeac (nouvelle) depuis 2016.
 Communauté de communes Grand-Figeac (ancienne) entre 2014 et 2016.